Mohammed al-Múszavi (arabul: محمد الموسوي; Omán, 1959. január 1. –) ománi nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.  Polgári foglalkozása köztisztviselő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2004-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ománi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt.  A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2004-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. A tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Három csoporttalálkozón, az egyik nyolcaddöntőben, illetve az egyik elődöntőben foglalkoztatták partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Szaúd-Arábia rendezte a 3., az 1997-es konföderációs kupadöntőt, ahol a FIFA JB öt mérkőzésen partbíróként foglalkoztatta.

1997-es konföderációs kupa

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Amerikai Egyesült Államok rendezte a XXVI., az Férfi labdarúgótornát az 1996. évi nyári olimpiai játékokon valamint a Női labdarúgótornát az 1996. évi nyári olimpiai játékokon, ahol a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Ománi labdarúgó-játékvezetők
1959-ben született személyek
Élő személyek